Альфред Була (; род. 6 марта 1908 года в Гальмице, Швейцария — ум. 17 декабря 1995 года в Фрибурге, Швейцария) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший с 1931 по 1948 год. Бронзовый призёр чемпионата Швейцарии 1931 года в групповой гонке.

Достижения 

 1931
 3-й Чемпионат Швейцарии
 3-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 1932
 2-й Чемпионат Цюриха
 1933
 2-й Чемпионат Цюриха
 1934
 3-й Чемпионат Цюриха
 2-й Тур дю Лак Леман
 2-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 1935
 1-й Тур Северо-Западной Швейцарии
 7-й Тур Швейцарии
 1-й — Этап 3
 1936
 2-й Тур дю Лак Леман

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Була, Альфред на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Швейцарии